Эккардт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Эккардт, Вилли (1915—1966) — офицер германской армии, участник операции советских контрразведчиков «Березино».
 Эккардт, Людвиг (1827—1871) — австрийский писатель.
 Эккардт, Фридрих (1759—1806) — немецкий поэт.
 Эккардт, Юлиус фон (1836—1908) — немецкий дипломат.